Кинопроба:

 «Кинопроба» — международный ежегодный фестиваль-практикум киношкол, проходящий в Екатеринбурге
 «Кинопроба» — японский фильм ужасов 1999 года